Топонимы:
 Локарно — город в Швейцарии.
 Локарно (округ) — округ в кантоне Тичино, Швейцария.
См.также:
 Кинофестиваль в Локарно
 Локарнские договоры — международные договоры 1925 года.